Darabi ist der Familienname folgender Personen:
 Delara Darabi (1986–2009), hingerichtete Iranerin
 Homa Darabi (1940–1994), iranische Frauenrechtlerin, Kinderärztin und Psychiaterin
 Kazem Darabi (* 1964), iranischer Geheimdienstmitarbeiter
 Louzla Darabi (* 1974), algerisch-französische Malerin und Künstlerin
 Parvin Darabi (* 1941), US-amerikanische Elektroingenieurin und Frauenrechtlerin